El término sed puede referirse a:
 Sed, el ansia por beber líquidos.
 Sed, un programa informático para el sistema operativo Unix.
 Panel SED, un tipo de panel visualizador para pantallas planas.
 El PSUA o Partido Socialista Unificado de Alemania (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands o SED), el partido oficial o gobernante de la desaparecida RDA (1949-1990).
 Síndrome de Ehlers-Danlos es una rara enfermedad, caracterizada por la hiperelasticidad de la piel.